Salebu (Majenang), een plaats in Indonesië
Salebu (Mangunreja), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing